Oost-Indisch Pakhuis (Amsterdam), historisch gebouw
 Oost-Indisch Pakhuis (Hoorn), historisch gebouw in Noord-Holland